Марк Рене́ д’Аржансо́н () — распространённое мужское имя во французской знатной семье Аржансон. Его носили:
 :fr:René de Voyer de Paulmy d'Argenson (1623-1700) — французский посол в Венеции.
 Аржансон, Марк Рене де (1652—1721) — сын предыдущего; главный полицейский при Людовике XIV.
 Аржансон, Марк Антуан Рене де (1722—1787) — внук предыдущего; дипломат и библиофил; военный министр (1757—1758).
 :fr:Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson (1771-1842) — сын предыдущего, политик-депутат.
 :fr:Marc-René de Voyer d'Argenson (1722-1782) — другой внук Аржансона-полицейского; военный, управляющий Венсенского замка в Париже. См. также 
 Аржансон